Gefühl oder Fühlen steht für:

 Fühlen (Psychologie), Oberbegriff für unterschiedlichste psychische Erfahrungen und Reaktionen
 Gefühlsregung, siehe Emotion
 Gefühlswallung, eine vorübergehende Gemütserregung, siehe Affekt
 Bauchgefühl, eine Eingebung, siehe Intuition
 Gefühle (Album), Schlageralbum von Andrea Berg (1995)

Siehe auch:
 Gefühl-als-Information-Theorie

 sensorisch (Oberbegriff)